Gardana est le nom occitan de Gardanne
 Enea Gardana est un guitariste et compositeur italien